Antoni de Cardona i de Luna (? ~1380 - Sicília, 1439), comte de Collesano i virrei de Sicília
 Antoni de Cardona i de Borja (Regne de València, ? - ?), senyor de Castellnou
 Antoni de Cardona i Enríquez (? - ? 1555), virrei de l'illa i regne de Sardenya
 Antoni de Cardona-Anglesola i Centelles, baró de Bellpuig, senyor d'Utxafava i baró de Linyola